La Révolte des autos est la première histoire de la série Starter de Jidéhem. Elle a été publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou sous forme de mini-récit.

Univers

Publication

Notes et références

Lien externe 

Histoire de Starter
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1959
Histoire publiée en mini-récit